Rosarini – abitanti di Rosario (Argentina)
Rosarini – abitanti di Rosario (Uruguay)
Rosarini – abitanti di Rosario de la Frontera